Pandarus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1816. Pandarus ingår i familjen Pandaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Pandarus